Пономари — село в Оханском городском округе Пермского края России.

Географическое положение 
Село расположено в западной части Оханского городского округа на расстоянии примерно 5 километров по прямой на северо-запад от села Дуброво.

История 
Известно с 1863 года. С 2006 по 2018 год входило в состав Дубровского сельского поселения Оханского района. После упразднения обоих муниципальных образований стало рядовым населённым пунктом Оханского городского округа.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Наиболее тёплым месяцем является июль, средняя максимальная температура которого 24,8 °C, а самым холодным январь со среднемесячной температурой −17,3 °C. Среднегодовая температура 2,1 °C.

Население 
Постоянное население составляло 457 человека (85 % русские) в 2002 году, 423 человека в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Оханского района